The Grafters – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Selig Polyscope Company
The Grafters – cortometraggio del 1913 diretto da Frederick Sullivan
The Grafters – cortometraggio di animazione del 1914 diretto da John Randolph Bray